«Стёртая личность» () — американский драматический фильм режиссёра и сценариста Джоэла Эдгертона на основе одноимённой автобиографии Гэррарда Конли с Лукасом Хеджесом, Николь Кидман, Расселом Кроу и Эдгертоном в главных ролях. Фильм рассказывает историю сына баптистского пастора, вынужденного пройти программу в лагере конверсионной терапии.

Премьера «Стёртой личности» состоялась на кинофестивале в Теллурайде 1 сентября 2018 года. Фильм был выпущен в прокат 2 ноября компанией Focus Features и собрал более $11 миллионов по всему миру. Он получил положительные отзывы от кинокритиков, в особенности отметивших игру актёров, а также был номинирован на ряд наград, в том числе получив две номинации на премию «Золотой глобус».

Сюжет 

Джаред Имонс (Лукас Хеджес) — сын баптистского пастора и автодилера Маршалла Имонса (Рассел Кроу) и парикмахера Нэнси Имонс (Николь Кидман). Он начинает свой первый день в программе конверсионной терапии «Любовь в действии».

Актёрский состав 

 Лукас Хеджес — Джаред Имонс <small>(прототип — Гэррард Конли)</small>
 Николь Кидман — Нэнси Имонс (прототип — Марта Конли)
 Рассел Кроу — Маршалл Имонс (прототип — Хершел Конли)
 Джоэл Эдгертон — Виктор Сайкс (прототип — )
 Джо Элвин — Генри Уоллес
 Ксавье Долан — Джон
 Трой Сиван — Гэри
 Бриттон Сир — Кэмерон
 Теодор Пеллерин — Ксавье
 Черри Джонс — доктор Малдун
 Фли — Брэндон
 Мэдлин Клайн — Хлоя
 Эмили Хинклер — Ли
 Джесси Латоретт — Сара
 Дэвид Джозеф Крейг — Майкл
 Мэтт Бёрк — Саймон
 Дэвид Дитмор — Филлип

Производство 
8 июня 2017 года было объявлено, что компании Netflix, Annapurna Pictures, Focus Features и Amazon Studios борются за дистрибьюторские права на фильм с Лукасом Хеджесом, Джоэлем Эдгертоном, Николь Кидман и Расселом Кроу в главных ролях, с Эдгертоном в роли режиссёра и по его же сценарию, на основе автобиографии Гэррарда Конли, «Boy Erased: A Memoir». 21 июня 2017 года было объявлено, что в основной борьбе за фильм, развернувшейся между Netflix и Focus Features, права выиграла последняя компания.

В пресс-релизе режиссёр Джоэл Эдгертон с гордостью высказался о проекте:

В августе 2017 года была объявлена большая часть второстепенного актёрского состава. В сентябре 2017 года к актёрскому составу присоединились Джо Элвин и Мэдлин Клайн. Съёмочный процесс фильма начался 8 сентября 2017 года в Атланте, штат Джорджия. В марте 2018 года Дэнни Бенси и Сондер Юрриаанс были объявлены композиторами. В апреле 2018 года прошли пересъёмки.

Релиз 
Мировая премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля в Теллурайде 1 сентября 2018 года. Он также был показан на международном кинофестивале в Торонто 8 сентября 2018 года для прессы, и 11, 12 и 15 сентября для публики. Выход картины на экраны в США изначально был назначен на 28 сентября 2018 года, однако позже был сдвинут на 2 ноября 2018 года. Премьера в России состоялась 21 марта 2019 года.

Приём

Кассовые сборы 
«Стёртая личность» вышел на большой экран 2 ноября 2018 года в пяти кинотеатрах. За первый уик-энд фильм заработал 207,057 долларов, в среднем по 41,411 долларов с каждого из кинотеатров, что является пятым лучшим средним показателем 2018 года. За второй уик-энд фильм заработал 758,173 долларов с 77 кинотеатров. Фильм собрал 6,8 миллионов долларов в США и Канаде и 5,1 миллионов в других странах.

Отзывы критиков 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 81 % на основе 245 рецензий и оценку в 6,9 баллов из 10. Metacritic дал фильму 69 баллов из 100 возможных на основе 48 рецензий, что соответствует статусу «в целом положительные отзывы».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2018 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы, основанные на реальных событиях
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии о писателях
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы ЛГБТ-тематики, основанные на реальных событиях
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы Focus Features